Int bzw. int steht für:
 Innerer Punkt in der Mathematik
 Integer (Datentyp), ein Datentyp in der Computertechnik
 Interrupt, eine kurzfristige Unterbrechung eines Computerprogramms
 .int, eine Top-Level-Domain für internationale Organisationen
 als Zusatz bei Gesellschaften und Firmen die Abkürzung für International
 eine Abrundungsfunktion, siehe Abrundungsfunktion und Aufrundungsfunktion#Programmierung

Int ist ein Namensteil folgender Personen:
 Vera Int-Veen (* 1967), deutsche Fernsehmoderatorin

INT ist die Abkürzung für:
 INT-Anschluss, ein nach ISO 12209-3 genormter Druckluftflaschen-Anschluss, der im Tauchsport verwendet wird
 INT bezeichnet eine Norm der International Hydrographic Organization für die Gestaltung von Seekarten
 INT bezeichnet das Institut für Nachrichtentechnik der Fachhochschule Köln
 INT bezeichnet das Institut für Nachrichtentechnik des Karlsruher Instituts für Technologie
 INT bezeichnet das Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen
 Iodonitrotetrazoliumchlorid, eine Tetrazolium-Verbindung
 Israel National Trail, ein Fernwanderweg zwischen Dan und Eilat

Siehe auch:
 INT 1

Abkürzung